Mylenium Tour désigne à la fois
 la troisième tournée de Mylène Farmer 
 la capture de cette tournée exploitée commercialement